Выборы шестнадцатого состава Кнессета — внеочередные выборы в парламент Израиля, состоявшиеся 28 января 2003 года. На выборах уверенную победу одержала партия «Ликуд», возглавляемая Ариэлем Шароном. 

В итоге «Ликуд» сформировал коалиционное правительство с партиями «Шинуй» «Исраэль ба-Алия» и «Ихуд леуми», а Ариэль Шарон сохранил за собой пост премьер-министра Израиля.

Итоги выборов 

{{nowrap|Результаты выборов 16-го состава кнессета 28 января 2003 года}}
|- style="background-color:#E9E9E9" align=center
!colspan=2|Партия
!Голоса
!%*
!Места
!Изменение
|-
|style="background-color: #0000FF" |
|align=left|Ликуд||925 279||29,39||38||+19
|-
|style="background-color: #FF0000" |
|align=left|Израильская партия труда — «Меймад»||455 183||14,46||19||-6
|-
|style="background-color: " |
|align=left|Шинуй||386 535||12,28||15||+9
|-
|style="background-color: #30D5C8" |
|align=left|ШАС||258 879||8,22||11||-6
|-
|style="background-color: #000080" |
|align=left|Ихуд леуми||173 973||5,52||7||-1
|-
|style="background-color: green" |
|align=left|Мерец — Демократический выбор||164 122||5,21||6||-4
|-
|style="background-color: " |
|align=left|МАФДАЛ||132 370||4,2||6||+1
|-
|style="background-color: #000000" |
|align=left|Яхадут ха-Тора||135 087||4,29||5||0
|-
|style="background-color: #FF0000" |
|align=left|Хадаш—ТААЛ||93 819||2,98||3||0
|-
|style="background-color: " |
|align=left|Ам Эхад||86 808||2,76||3||+1
|-
|style="background-color: #FF8800" |
|align=left|Балад||71 299||2,26||3||+1
|-
|style="background-color: " |
|align=left|Исраэль ба-Алия||67 719||2,15||2||-4
|-
|style="background-color: green" |
|align=left|Объединённый арабский список||65 551||2,08||2||-3
|-
|style="background-color: " |
|align=left|Але ярок||37 855||1,2||0||0
|-
|style="background-color: " |
|align=left|Херут — Национальное Движение||36 202||1,15||0||новая
|-
|style="background-color: " |
|align=left|Прогрессивный национальный альянс||20 571||0,65||0||новая
|-
|style="background-color: " |
|align=left|Зелёные||12 833||0,41||0||0
|-
|style="background-color:  " |
|align=left|Исраэль Ахерет||7144||0,23||0||новая
|-
|style="background-color:  " |
|align=left|Ахават Исраэль||5468||0,17||0||новая
|-
|style="background-color: " |
|align=left|Цомет||2023||0,06||0||0
|-
|style="background-color: " |
|align=left|Партия Центра||1961||0,06||0||-6
|-
|style="background-color: " |
|align=left|ДААМ||1925||0,06||0||0
|-
|style="background-color: " |
|align=left|Хец||1566||0,05||0||новая
|-
|style="background-color: " |
|align=left|Рааш||1284||0,04||0||0
|-
|style="background-color: " |
|align=left|Лахава||1181||0,04||0||новая
|-
|style="background-color: " |
|align=left|Заам||894||0,03||0||новая
|-
|style="background-color: " |
|align=left|Лидер||830||0,03||0||новая
|-
|align=left colspan=2|Недействительных/пустых бюллетеней||52 409||1,64||–||–
|-
|align=left colspan=2|Всего||3 200 773||100||120||0'''
|-
|align=left colspan=2|Зарегистрированных избирателей*/Явка||     ||67,81||–||–
|-
|align=left colspan=7|Источник: 
|}

Ссылки 
 Результаты выборов на сайте Израильского института демократии

Израиль
2003 год в Израиле
Январь 2003 года
События 28 января
Парламентские выборы в Израиле